Никола́й Кругло́в: Круглов, Николай Данилович (1939—2013) — советский и российский зоолог.
 Круглов, Николай Иванович (1916—2001) — Герой Советского Союза.
 Круглов, Николай Константинович (род. 1950) — советский биатлонист.
 Круглов, Николай Николаевич (род. 1981) — российский биатлонист.
 Круглов, Николай Петрович (род. 1950) — народный депутат Украины 7-го созыва.